Фриц Ниманд (; 27 июля 1892,  Вильгельмсхафен - 12 февраля 1943, Киль) – немецкий военный , контр-адмирал-инженер кригсмарине

Биография 
Вступил в Императорский флот Пруссии в 1911 году. В 1911-1912 годах прошел обучение. Стажировался на борту линкора  «Рейнланд» (октябрь 1912 - март 1915). Окончил Школу инженеров и вахтенных офицеров (1915). В 1916 году — школу офицеров подводных лодок.

Участник Первой мировой войны. В 1916-1917 годах служил главным инженером лодки UB 27. Был командиром роты батальона береговой охраны. Окончил военно-морское училище.

После демобилизации армии оставлен в рейхсмарине . В 1924 году – Главный инженер 2 флотилии торпедных катеров.
С 1 апреля 1939 года – директор отдела снаряжения, с 1 апреля 1940 года – руководитель снабжения военных верфей Киля.

4 декабря 1942 года из-за болезни был передан в распоряжение командующего-адмиралом военно-морской станции «Остзе».

Награды 
 Железный крест 2-го и 1-го класса
 Крест Фридриха Августа 2-го и 1-го класса
 Нагрудный знак подводника (1918)
 Медаль «За выслугу лет» (Пруссия) 3-го класса (9 лет)
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами
 Медаль «За выслугу лет в Вермахте» 4-го, 3-го, 2-го и 1-го класса (25 лет)

Примечания

Ссылки 
Konteradmiral (Ing.) Fritz Niemand

Подводники Первой мировой войны (Германия)
Адмиралы кригсмарине
Подводники кригсмарине